West Hartford – były civil parish w Anglii, w hrabstwie Northumberland
Miejscowości w USA:
 West Hartford – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 West Hartford (ang. West Hartford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford